George Buchanan kan syfta på bland andra:

* George Buchanan (1506–1582), skotsk humanist
 George Buchanan (1831–1895), brittisk läkare
 George Buchanan (1854–1924), brittisk diplomat
 George Buchanan (1890–1955), skotsk politiker